Så ligger man der kan henvise til:

 Så ligger man der et skuespil skrevet af Henrik Vestergaard
 Så ligger man der (film), en filmatisering af skuespillet